Халкокондил (, «медный кулак») — греческая фамилия

 Димитрий Халкокондил (1423—1511) — греческий грамматик.
 Лаоник Халкокондил (ок. 1423/1430 — ок. 1490) — византийский историограф, двоюродный брат предыдущего.